Dartaye Ruffin (1991) – cestista statunitense
 David Ruffin (1941-1991) – cantante e musicista statunitense
 Jimmy Ruffin (1936-2014) – cantante statunitense
 Kurt von Ruffin (1901-1996) – attore ed cantante d'opera tedesco
 Michael Ruffin (1977) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Oleksandra Nikolajenko-Ruffin (1981) – modella ucraina
 Tierra Ruffin-Pratt (1991) – cestista statunitense
 Trevor Ruffin (1970) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense

Altro
 Ruffin – località statunitense nella Carolina del Nord